Abauj-turňanská župa () může být:
 Abovsko-turnianská župa – územněsprávní celek v Uhersku do roku 1918
 Abauj-turňanská župa (Československo) – územněsprávní celek v Československu v letech 1918–1922
 Abauj-turňanská župa (Maďarsko) – územněsprávní celek v Maďarsku v letech 1918–1945